Ла Јербабуена има више значења:

 Ла Јербабуена (Хесус Марија, Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Јербабуена (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Јербабуена (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Јербабуена (Бочил), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Јербабуена (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Јербабуена (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Јербабуена, Ла Лома (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Јербабуена (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Јербабуена (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Јербабуена (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Јербабуена (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Јербабуена (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Јербабуена (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Јербабуена (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Јербабуена (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Јербабуена (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Јербабуена (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Јербабуена (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Јербабуена (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Јербабуена (Санта Катарина), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Јербабуена, Кањада де Амескита (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Јербабуена (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Јербабуена (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Јербабуена (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Јербабуена (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Јербабуена (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Јербабуена (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Јербабуена (Хесус Марија, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Јербабуена (Сан Маркос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Јербабуена (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Јербабуена (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Јербабуена (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Јербабуена (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Јербабуена (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Јербабуена (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Јербабуена (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Јербабуена (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Јербабуена (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Јербабуена (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Јербабуена (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Јербабуена, Ла Сијенегита (Уаникео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Јербабуена (Индапарапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Јербабуена (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Јербабуена (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Јербабуена, Ла Иербабуена (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Јербабуена (Перибан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Јербабуена (Савајо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Јербабуена (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Јербабуена (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Јербабуена (Тлазазалка), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Јербабуена (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Јербабуена (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Јербабуена (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Јербабуена (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Јербабуена (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Јербабуена (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Јербабуена (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Јербабуена (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Јербабуена (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Јербабуена (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Јербабуена (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Јербабуена (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Јербабуена (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Јербабуена (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Јербабуена (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Јербабуена (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Јербабуена (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Јербабуена (Санто Доминго), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Јербабуена (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Јербабуена (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Јербабуена (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Јербабуена (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Јербабуена (Акахете), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Јербабуена (Наолинко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику